Cristian Onetto (1983-), joueur chilien de rugby à XV ;
 María Onetto (1966-2023), actrice argentine ;
 Soledad Onetto (1976-), journaliste et animatrice de télévision chilienne ;
 Victoria Onetto (1975-), actrice, danseuse et mannequin argentine.